John Pegram ist der Name folgender Personen:

* John Pegram (Politiker) (1773–1831), US-amerikanischer Politiker
 John Pegram (General) (1832–1865), US-amerikanischer General